Kabinett Vennola steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Vennola I (1919 bis 1920)
 Kabinett Vennola II (1921 bis 1922)